El Condado de Roane es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Roane (Tennessee)
 Condado de Roane (Virginia Occidental)